Název Radčický potok má více vodních toků:

 Radčický potok (přítok Černé Nisy) – pravostranný přítok Černé Nisy v okrese Liberec
 Radčický potok (přítok Loučenského potoka) – pravostranný přítok Loučenského potoka v okrese Most
 Radčický potok (přítok Mže) – levostranný přítok Mže v okresech Plzeň-sever a Plzeň-město